Enridescalsia är ett släkte av svampar. Enridescalsia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Enridescalsia